Сергей Морозов (род. 14 июня 1989, Актобе, Актюбинская область) — казахстанский боец смешанных единоборств. Выступает в Ultimate Fighting Championship. Бывший чемпион M-1 в легчайшем весе.

Спортивные достижения 

Чемпионат мира по ММА (Минск, 2014) — ;
Чемпионат мира по ММА (Прага, 2015) — ;
Чемпионат мира по ММА (Краков, 2012) — ;
Панкратион
Трёхкратный чемпион Казахстана;
Чемпион Азии;
Чемпион Евразии;
Двукратный призёр чемпионата мира.
Рукопашный бой
Чемпионат Азии по рукопашному бою (Актобе, 2011)— .

Статистика боёв 

|Победа
|align=center|18-5
| Раулиан Пайва
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: Царукян vs. Гамрот
|25 июня 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|17-5
| Дуглас Сильва ди Андради
|Удушающий приём (сзади)
|UFC 271
|12 февраля 2022
|align=center|2
|align=center|3:24
|Хьюстон, Техас, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-4
| Халид Таха
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: Махачев vs. Мойзес
|18 июля 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-4
| Умар Нурмагомедов
|Удушающий приём (сзади)
|UFC Fight Night: Chiesa vs. Magny
|20 января 2021
|align=center|2
|align=center|3:39
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Джош Реттингхауз
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 105: Реттингхауз - Морозов
|19 октября 2019
|align=center|5
|align=center|5:00
|Нур-Султан, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
| Александр Осетров
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 102 Rakhmonov vs. Varejao
|28 июня 2019
|align=center|4
|align=center|1:40
|Нур-Султан, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|14-3
| Бактыбек Дуйшобаев
|Нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 100 Battle in Atyrau
|15 декабря 2018
|align=center|1
|align=center|4:13
|Атырау, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Баир Штепин
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 98 Frolov vs. Silva
|2 ноября 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Челябинск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Зака Фатуллазаде
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 95 Battle in the Mountains 7
|21 июля 2018
|align=center|1
|align=center|4:31
|Таргим, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|11-3
| Мовсар Евлоев
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Challenge 88 Ismagulov vs. Tutarauli
|22 февраля 2018
|align=center|3
|align=center|3:47
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Луан Фернандес
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 83 Tatfight 5: Ragozin vs. Halsey
|23 сентября 2017
|align=center|2
|align=center|4:48
|Казань, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Фабрисио Вьегас Саррафф 
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 76 Nevzorov vs. Evloev
|22 апреля 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Назрань, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-2
| Джош Реттингхауз
|Нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 73 Battle of Narts
|9 декабря 2016
|align=center|1
|align=center|4:22
|Назрань, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Юн Джин Ли 
|Единогласное решение
|Kazakhstan MMA Federation Battle of Nomads 9
|7 августа 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Чолла-Намдо, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Рафаэль Диас  
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 69 Battle in the Mountains 5
|16 июля 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Таргим, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|7-1
| Павел Витрук 
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 64 - Shlemenko vs. Vasilevsky
|19 февраля 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Энди Янг 
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 59 - Battle of Nomads 5
|3 июля 2015
|align=center|2
|align=center|3:50
|Астана, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Зафар Салимов 
|Сабмишном (удушение сзади)
|Kazakhstan MMA Federation Battle of Nomads 4
|23 мая 2015
|align=center|1
|align=center|N/A
|Таджикистан
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Богар Клос
|Техническим нокаутом (удары)
|Kazakhstan MMA Federation Battle of Nomads 3
|11 апреля 2015
|align=center|1
|align=center|3:44
|Уральск, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Андраник Карапетян
|Сабмишном (удушение сзади)
|Professional Combat Sambo - Eurasian Economic Union
|21 февраля 2015
|align=center|1
|align=center|1:52
|Омск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Риджиригала Аму
|Техническим нокаутом 
(удар коленом и добивание)
|M-1 Challenge 53 - Battle in the Celestial Empire
|25 ноября 2014
|align=center|2
|align=center|4:40
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Мират Бекишев
|Нокаутом (удары)
|Astana Fight Club 2 Kazakhstan Mix Fight Championship
|20 октября 2012
|align=center|2
|align=center|N/A
|Астана, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Андрей Михайлов
|Сабмишном
|PMFC 2 - Profi Mix Fight Championship
|22 февраля 2018
|align=center|1
|align=center|0:00
|Нижний Новгород, Россия
|
|-
|}

Личная жизнь 
В декабре 2021 года принял ислам.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Казахстана